TMV es una sigla que puede referirse a:
 Transporte Metropolitano de Valparaíso.
 Virus del mosaico del tabaco (Tobacco mosaic virus).
 The Mars Volta, banda estadounidense de rock progresivo.
 Transporte y Mantenimiento de Vehículos, familia profesional de estudios homologados de FP y universidad.